Stow ist der Familienname folgender Personen:

 Gardner Stow (um 1790–nach 1853), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John Stow (um 1525–1605), englischer Historiker und Altertumsforscher
 John Montague Stow (1911–1997), barbadischer Politiker
 Marietta Stow (1830/37?–1902), US-amerikanische Frauenrechtlerin und Politikerin
 Percy Stow (1876–1919), britischer Filmregisseur und -produzent
 Randolph Stow (1935–2010), australischer Schriftsteller
 Silas Stow (1773–1827), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Stow ist der Name folgender Orte

in Großbritannien:
 Stow (Lincolnshire)
 Stow (Schottland)
 Stow cum Quy, Cambridgeshire
 Stow-on-the-Wold, Gloucestershire

in den Vereinigten Staaten:
 Stow (Maine)
 Stow (Massachusetts)
 Stow (New York)
 Stow (Ohio)
 Stow Acres, New Jersey
 Stow Creek Landing, New Jersey

Siehe auch:
 Stowe
 Stau
 Stough